Калининское (до 1938 года — Аугштупёнен, , с 1938 по 1946 год — Хохфлис, ) — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области.

Власть 
Является центром Калининского сельского поселения.

Население

История 
В 1938 году Аугштупёнен был переименован в Хохфлис.

В 1946 году Хохфлис был переименован в посёлок Калининское.

Примечания 

Населённые пункты Гусевского района